Большие надежды:
 Большие надежды — роман Чарльза Диккенса.
 
 Большие надежды () — итальянский телесериал 2005 года.
 Большие надежды () — английский телесериал 2011 года.
 Большие надежды — российский телесериал 2011 года.
 Большие надежды — британский мини-сериал 2023 года.

См. также 
 High Hopes (значения)